An Interrupted Honeymoon – film del 1904 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
 An Interrupted Honeymoon – film del 1905 diretto da Lewin Fitzhamon
 An Interrupted Honeymoon – film del 1910 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company